Домри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Синьи-л’Аббеи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08141.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к северо-востоку от Парижа, в 85 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 21 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 194 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 120 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 88 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 76,9 %). Из 88 активных работали 78 человек (43 мужчины и 35 женщин), безработных было 10 (1 мужчина и 9 женщин). Среди 32 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век) — укреплённая церковь (веркирхе).

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны